Mihalache ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Mihalache (* 1971), rumänischer Politiker
 Diana Mihalache (* 1990), rumänische Biathletin
 Ion Mihalache (1882–1963), rumänischer Politiker
 Magda Mihalache (* 1981), rumänische Tennisspielerin
 Maria Mihalache (* 2003), rumänische Sprinterin
 Sore Mihalache (* 1989), rumänische Schauspielerin und Dance- und Pop-Sängerin